Lugan (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lugan (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje